Heinzle ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heinzle (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Bernhard Heinzle, österreichischer Gewerkschaftsfunktionär
 Friedrich Heinzle (1926–2013), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Joachim Heinzle (* 1945), deutscher germanistischer Mediävist